Ait Daoud är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Ait Daoud ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ait Daoud är kuperad österut, men västerut är den platt. Havet är nära Ait Daoud åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Ait Daoud. Runt Ait Daoud är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Ait Daoud består i huvudsak av gräsmarker. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ